Yang Jun (???-291) – ministro cinese
Yang Jun (571-600) – principe cinese
Yang Jun (1968) – artista marziale cinese
Yang Jun (1981) – calciatore cinese